Босек () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Босек, Каролина (род. 2000) — польская конькобежка, участница зимних Олимпийских игр 2018 года.
 Босек, Рышард (род. 1950) ― бывший польский волейболист, игрок мужской сборной Польши по волейболу.